Мокрий Ізюмець — річка в Україні, ліва притока Сіверського Дінця
 Сухий Ізюмець — річка в Україні, ліва притока Мокрого Ізюмця.